Кушпе́та — українське прізвище.

Відомі носії:
 Кушпета Володимир Ярославович — старший сержант Збройних сил України, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
 Кушпета Омелян Олександрович (1924-2005)- нідерландський економіст українського походження. Був головою Об'єднання українців у Нідерландах.

Див. також 
 Кушпет Володимир Григорович (1948) — український кобзар та лірник.